Hyphopolynema är ett släkte av svampar. Hyphopolynema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyphopolynema